Le féminationalisme ou fémonationalisme est un concept inventé par la chercheuse Sara R. Farris pour désigner l'instrumentalisation par les nationalistes, néolibéraux, islamophobes et fémocrates () d'un discours féministe à des fins électorales, islamophobes, racistes, xénophobes pour constituer les femmes migrantes en une  dans les tâches de care. Elle le définit en ces termes: .

Conceptualisation 
La chercheuse Sara R. Farris forge le concept pour décrire les processus par lesquels certains pouvoirs invoquent opportunément des revendications féministes afin de justifier des positions racistes, xénophobes et aporophobes, d'amasser plus de voix aux élections et de soutenir un projet politico-économique exploitant les femmes migrantes. D'une part les femmes racisées sont posées en victimes que les États occidentaux présentés comme des  viendraient , d'autre part les hommes racisés et les populations immigrées non-occidentales sont dépeintes comme particulièrement sexistes tandis que les sociétés occidentales seraient au contraire respectueuses des orientations sexuelles (homonationalisme) et de l’égalité de genre (fémonationalisme).

Histoire du fémonationalisme 
Françoise Vergès note que .

Bibliographie 
 Sara R. Farris, Marie-Gabrielle de Liedekerke (trad.) « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme » Contretemps, 2013, «Femonationalism and the “Reserve” Army of Labor Called Migrant Women », History of the Present, 2(2), 2012, p. 184-199.
 Sara R. Farris, Au nom des femmes. « Fémonationalisme ». Les instrumentalisations racistes du féminisme, Syllepse, 2021, 270 p.
 Sara R. Farris,(2013). Néolibéralisme, femmes migrantes et marchandisation du care. Vacarme, 65, 107-116. https://doi.org/10.3917/vaca.065.0107                                                                       
 Roux Patricia, Gianettoni Lavinia, Perrin Céline, « L’instrumentalisation du genre : une nouvelle forme de racisme et de sexisme », Nouvelles Questions Féministes, 2007/2 (Vol. 26), p. 92-108. DOI : 10.3917/nqf.262.0092. 
 Vergès, Françoise. « II. L’évolution vers un féminisme civilisationnel du XXIe siècle », Un féminisme décolonial. sous la direction de Vergès Françoise. La Fabrique Éditions, 2019, p. 67-127.
 Chamouleau, B. & Farges, P. (2021). Nation. Dans : Juliette Rennes éd., Encyclopédie critique du genre (pp. 479-488). Paris: La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.renne.2021.01.0479"

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ethnocentrisme
 Homonationalisme
 Islamophobie
 Purplewashing
 Capitalisme féministe
 Nationalisme sexuel
 Ethnonationalisme
 Démocratie sexuelle

Bibliographie

Essais en langue étrangère

Liens externes 
 

Études de genre
Nationalisme
Xénophobie